Toyota New Global Architecture (TNGA) ist die Bezeichnung einer Automobil-Plattform des japanischen Herstellers Toyota, die mit der Vorstellung der vierten Prius-Generation 2015 eingeführt wurde. Sie gilt als Äquivalent Toyotas zur MQB-Plattform des Volkswagen-Konzerns.

Die TNGA-Plattform wird in verschiedene Skalierungen unterteilt. Darunter gibt es die Version GA-B für Kleinwagen, die für den Yaris (etwa seit 2019) und Aygo X genutzt wird, GA-C für Kompaktfahrzeuge, beispielsweise für den Corolla, GA-K für Camry und RAV4 /Lexus NX AZ20, GA-N für Crown sowie GA-L (L für luxury) unter anderem für Lexus LC, Mirai 2. Die Plattform ist für Gestaltungsfreiheit bei der Karosserieform ausgelegt.

Ende 2020 wurden Details zur entsprechenden e-TNGA-Plattform für reine Elektrofahrzeuge bekannt, auf der verschiedene Fahrzeuge entwickelt werden können. Sie wurde zusammen mit Subaru entwickelt. Das erste Fahrzeug auf dieser Plattform ist das e-SUV Toyota bZ4X, das Toyota im Frühjahr 2021 auf der Automesse in Shanghai als Studie zeigte.

Technik 
Die Steifigkeit wurde erhöht, der Schwerpunkt abgesenkt. Mit Ausnahme des GA-L, so auch beim wasserstoffbetriebenen Mirai 2, ist der Motor vorn quer eingebaut und treibt die Vorderräder an, Allradantrieb ist möglich. Der Einbau eines Akkus im Bereich der Rückbank für Hybrid-Ausführungen ist vorgesehen. Diese Plattform ermöglicht bei der vorderen Radaufhängung mit MacPherson-Federbeinen den Einbau verschiedener Federarten. Als Hinterachse ist schon bei der kleinsten Version GA-B statt der preisgünstigen Verbundlenker- eine aufwändigere Mehrlenkeraufhängung möglich.

Technik e-TNGA 
Die e-TNGA-Plattform hat feste Module für den Bereich der Vorderachse, zwei Batterie-Segmente sowie den hinteren Elektromotor. Im Bereich der Batterien entwickelt Toyota mit Panasonic auch Festkörperbatterien.
Mit der e-TNGA-Plattform  sind  Vorderrad-, Hinterrad- und Allradantrieb möglich. Batterien von 50 bis 100 kWh sind einsetzbar sowie zwei Motor-Typen mit Leistungen von 80 bis 150 kW. Kleinwagen sollen eine Reichweite von 300 km erreichen, größere Fahrzeuge 500 bis 600 km. Auch die elektrische Lenkung Steer-by-Wire ist möglich.

Übersicht der Baukästen mit zugehörigen Fahrzeugen

Weblinks

Einzelnachweise 

Automobilplattform
Toyota